Ваикра́ (Вайикра́; Ва-йикра́;  — «И воззвал») — слово еврейского происхождения.

 «Ваикра» — еврейское название ветхозаветной Книги Левит, третьей книги моисеева Пятикнижия.
 «Ваикра» — одна из 54 недельных глав текста Пятикнижия, названная так по первому слову текста.
  (Wayiqra Rabbah; V век) — гомилетический мидраш к Книге Левит, научное издание вышло в 1953—1958 гг.

Примечания